А́нджей Ша́рмах (; род. 3 октября 1950, Гданьск) — польский футболист, нападающий. Бронзовый призёр двух чемпионатов мира. Серебряный призёр ОИ-1976. Лучший бомбардир олимпийских игр 1976, второй бомбардир ЧМ-1974. Был признан лучшим легионером чемпионата Франции 1981 и 1982 годах. После окончания карьеры работал тренером, но без особого успеха.

Карьера 
Анджей Шармах удачно выступал в 1970-х. Однако из-за закона, по которому польские игроки до достижения 30 лет не могли покинуть родину, он провёл большую часть карьеры в Польше. Лишь в 1980 году форвард смог уехать во Францию, где играл за «Осер», «Генгам» и «Клермон Фут».

За сборную Польши Шармах провёл 61 матч и забил 32 гола. В 1974 году Шармах стал частью нападения сборной на чемпионате мира, где поляки забили 16 голов из которых 5 забил Анджей. Через два года, на Олимпийских играх Шармах отличился 9 раз, став лучшим бомбардиром турнира.

После завершения карьеры игрока Шармах стал играющим тренером «Клермон Фут», который в первом же сезоне вывел во второй дивизион. При этом, поляк являлся играющим тренером команды и стал лучшим бомбардиром третьей лиги Франции. В следующем сезоне Анджей провёл ещё несколько игр, после чего окончательно завершил игровую карьеру.

Достижения

Командные 
 Гурник (Забже)
 Чемпион Польши: 1972, 1976
 Сборная Польши
 Победитель Олимпийских игр: 1972

Личные 
 Лучший бомбардир футбольного турнира Олимпийских игр: 1976 (6 голов)
 Лучший легионер чемпионата Франции (премия Умберто Барбериса): 1981, 1982

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на weltfussball.de
 Профиль на fifa.com 
 
 

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Арка»
Игроки ФК «Гурник» Забже
Игроки ФК «Сталь» Мелец
Игроки ФК «Осер»
Игроки ФК «Генгам»
Игроки ФК «Клермон»
Футбольные тренеры Польши
Тренеры ФК «Шатору»
Тренеры ФК «Ангулем»
Тренеры ФК «Заглембе» Любин